Rysslands landslag i ishockey kan syfta på:

Rysslands damlandslag i ishockey
Rysslands herrlandslag i ishockey
Rysslands damjuniorlandslag i ishockey
Rysslands herrjuniorlandslag i ishockey
Termen användes i vardagslag ibland felaktigt också om Sovjetunionens ishockeylandslag